Група F на Евро 2016 започва на 14 юни 2016 г. и завършва на 22 юни 2016 г. Групата се състои от , ,  и .

Всички часове са в източноевропейско лятно време (UTC+3).

Първи кръг

Австрия срещу Унгария

Португалия срещу Исландия

Втори кръг

Исландия срещу Унгария

Португалия срещу Австрия

Трети кръг

Исландия срещу Австрия

Унгария срещу Португалия

Източници

Външни препратки 
 Евро 2016 – Група F

Г